Фостер, Бен:
 Фостер, Бен (род. 1980) — американский актёр.
 Фостер, Бен (род. 1983) — английский футболист, вратарь.